CSTM peut désigner :
Centrale syndicale des travailleurs martiniquais, syndicat martiniquais ;
Centre des systèmes de transports et de la mobilité ;
Compagnie spéciale des troupes métropolitaines;
Confédération syndicale des travailleurs du Mali, confédération syndicale malienne ;
Constellium, groupe spécialisé dans la fabrication de produits en aluminium.